Krakauer steht für:

 eine Person aus Krakau
 eine Wurstsorte, siehe Krakauer (Wurst)
 einen polnischen Volkstanz, siehe Krakowiak

Familienname:

 Alexander Krakauer (1866–1894), österreichischer Wienerliedkomponist
 David Krakauer (* 1956), US-amerikanischer Klarinettist
 Ines Krakauer (1894–1972), Holocaust-Überlebende; siehe Max und Ines Krakauer
 Jon Krakauer (* 1954), US-amerikanischer Autor
 Max Krakauer (1888–1965), Holocaust-Überlebender; siehe Max und Ines Krakauer
 Peter Krakauer (* 1954), österreichischer Musikwissenschaftler an der Universität Mozarteum
 Thomas Krakauer (* 1942), auch: Tom oder Thomas Henry Krakauer, US-amerikanischer Museumsleiter und Sachbuchautor
 Trude Krakauer (geborene Gertrude Keller; 1902–1995), österreichische Übersetzerin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Siegfried Kracauer (1889–1966), deutscher Journalist, Soziologe, Filmkritiker und Geschichtsphilosoph